Баньё ():
 Баньё — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Баньё — бывшая коммуна во Франции, департамент Дё-Севр.
 Баньё — бывшая коммуна во Франции, департамент Мен и Луара.
 Баньё — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Баньё — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.
 Баньё — коммуна во Франции, департамент О-де-Сен.
 Баньё — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Баньё — коммуна во Франции, департамент Эндр.
 Баньё — кладбище в Париже
Фамилия
 Банье, Антуан (1673—1758) — французский аббат, переводчик, член Академии надписей и изящной словесности.